

Astronomia 
 9863 Reichardt – asteroide della fascia principale

Persone 
 André Reichardt (1949) – politico francese
 Dagmar Reichardt (1961) – letterata tedesca
 Heinrich Wilhelm Reichardt (1835-1885) – botanico ed esploratore austriaco
 Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) – compositore, scrittore e critico musicale tedesco
 Kelly Reichardt (1964) – regista e sceneggiatrice statunitense
 Louise Reichardt (1779-1826) – cantante e compositrice tedesca
 Margaretha Reichardt (1907-1984) – artista tessile, tessitrice e grafica tedesca
 Werner E. Reichardt (1924-1992) – fisico, biologo e docente tedesco